

Населені пункти та їхні частини
 Мужиново — село в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Мужиново — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мужиново — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки